Die Oblast Moskau im Föderationskreis Zentralrussland der Russischen Föderation gliedert sich in 36 Rajons und 36 Stadtkreise (Stand 2014). Der Verwaltungssitz befindet sich in der russischen Hauptstadt Moskau, die selbst nicht zur Oblast gehört, sondern ein eigenständiges Föderationssubjekt bildet, das außer im Südwesten von der Oblast umgeben ist.

Fünf der Stadtkreise werden von geschlossenen Städten und Siedlungen (SATO) gebildet. Die Rajons unterteilen sich in insgesamt 114 Stadtgemeinden (gorodskoje posselenije) und 193 Landgemeinden (selskoje posselenije).

Zur letzten größeren Veränderung kam es, als am 1. Juli 2012 die Stadtkreise Schtscherbinka und Troizk sowie insgesamt 3 Stadt- und 15 Landgemeinden der Rajons Leninski, Naro-Fominski und Podolski, außerdem kleinere Territorien der Rajons Krasnogorski und Odinzowski an das Föderationssubjekt Stadt föderaler Bedeutung Moskau abgegeben wurden. Die Fläche der Oblast verringerte sind dadurch um etwa 1.480 km², entsprechend 3,2 %, und die Einwohnerzahl sank um etwa 235.000, entsprechend 3,3 %.

Stadtkreise

Rajons

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Moskau Oblast
Geographie (Oblast Moskau)